Daniel Pineda – arciere colombiano
Daniel Pineda – lottatore di arti marziali miste statunitense
Daniel Pineda – lunghista cileno